Фарнезе — это:

 город в Италии;
 аристократическое семейство, правившее герцогством Парма, а также его имения:
 Палаццо Фарнезе
 Вилла Фарнезе
 Чаша Фарнезе
 Часослов Фарнезе
 Фарнезе, Алессандро (более известен как Павел III; 1468—1549) — папа римский с 13 октября 1534 по 10 ноября 1549.